A 35ª edição da Vuelta decorreu entre 22 de abril a 11 de Maio de 1980 entre as localidades de La Manga e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 20 etapas, num total de mais de 3225 km, com uma média de 36,486 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1980
1980 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1980